Regne d'Ijebu, a Nigèria
 Ijebu Ode, capital del regne d'Ijebu